Кевин О’Коннор:

 О’Коннор, Кевин (род. 1963) — американский актёр.
 О’Коннор, Кевин (род. 1982) — ирландский футболист и тренер.
 О’Коннор, Кевин (род. 1985) — ирландский футболист, полузащитник.
 О’Коннор, Кевин (род. 1995) — ирландский футболист, защитник.